Großbritannien bezeichnet:

geographisch:
 Großbritannien (Insel), die Hauptinsel der Britischen Inseln im Nordatlantik

politisch:
 Königreich Großbritannien (1707–1801), Staat nach dem Zusammenschluss von England (Staat mit Wales) und Schottland
 Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland (1801–1927), das Vereinigte Königreich vor der Unabhängigkeit (Süd-)Irlands
 Vereinigtes Königreich (seit 1927), Kurzform der amtlichen Staatsbezeichnung Vereinigtes Königreich [von] Großbritannien und Nordirland
 Groß Brittanien, heute Schtscheglowka (Kaliningrad)

Siehe auch: